Primera División 2005/2006 – 75. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 27 sierpnia 2005, natomiast ostatni – 20 maja 2006.
Mistrzostwo Hiszpanii zdobył FC Barcelona, dla którego był to 18. tytuł w historii, a jednocześnie 2. z rzędu. Do Segunda División spadły Deportivo Alavés, Cádiz CF oraz Málaga CF.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=7 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=2 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Hiszpanii
2006 w Hiszpanii